Rocap ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Rocap (1854–1892), US-amerikanischer Baseballspieler
 Gabrielle Rocap (* 1971), US-amerikanische Meeresbiologin und Wissenschaftlerin